Ratzingergraben ist ein Gewässername:

 Ratzingergraben (Elisabethszeller Bach), linker Zufluss des Elisabethszeller Bachs beim Weiler Ratzing der Gemeinde Haibach im Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Ratzingergraben (Stengerbach), linker Zufluss des Stengerbachs bei Stefanskirchen in der Gemeinde Ampfing im Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern, im Flusssystem der Isen